Trumbo – amerykański film dokumentalny z 2007 w reżyserii Petera Askina opowiadający o Daltonie Trumbo
 Trumbo – amerykański film z 2015 w reżyserii Jaya Roacha z Bryanem Cranstonem w roli Daltona Trumbo

Ludzie noszący nazwisko Trumbo 
 Andrew Trumbo (1797–1871) – amerykański polityk, kongresmen z Kentucky
 Bill Trumbo, Wiilliam Roy Trumbo (1939–2018) – amerykański trener koszykówki
 Christopher Trumbo (1940–2011) – amerykański scenarzysta i dramatopisarz, syn Daltona
 Dalton Trumbo, pseud. Milard Kaufman, Robert Rich (1905–1976) – amerykański scenarzysta, reżyser i pisarz, laureat Oscara, należał do „Hollywood Ten” na czarnej liście Hollywood
 Isaac Trumbo (1858–1912) – kanadyjski przedsiębiorca i wojskowy amerykańskiego pochodzenia
 Malfourd W. Trumbo, Bo Trumbo (ur. 1954) – amerykański prawnik i polityk
 Mark Trumbo (ur. 1986) – amerykański baseballista
 Phil Trumbo – amerykański artysta, reżyser i wykładowca
 Steve Trumbo, wł. Esteban Dale Trumbo Hawkes – amerykańsko-hiszpański koszykarz

Inne 
 A. C. Trumbo House – zabytkowy dom w Muskogee, w Oklahomie, należący do National Register of Historic Places
 Dalton Trumbo – książka biograficzna autorstwa Bruce’a Alexandra Cooka, w oparciu o którą powstał film z 2015
 Trumbo Point – baza amerykańskiej marynarki wojennej w Key West na Florydzie

Zobacz też